Vital Anken (ur. 12 lutego 1992) – szwajcarski skoczek narciarski, reprezentant SC Le Brassus. Brązowy medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2009). Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2009 i 2010). Medalista mistrzostw kraju.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 27 grudnia 2007 w Engelbergu podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 91,5 m na skoczni dużej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Ankena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Ankena na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Alpen Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1992